Pierre Langlumé (1790-1830), lithographe français ;
 Antoine-Joseph Langlumé (1800-1870), éditeur français.